Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1986 года прошёл 6—8 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА» имени В. П. Куца. На протяжении 3 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

На чемпионате было показано несколько рекордных результатов. В прыжке с шестом у мужчин Сергей Бубка установил высшее мировое достижение — 5,92 м. Роберт Эммиян показал в прыжке в длину лучший результат в европейской истории, 8,34 м.

На дистанции 3000 метров у мужчин семь человек пробежали быстрее 8 минут, в тройном прыжке пять человек покорили 17-метровый рубеж.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 31 января—1 февраля 1986 года в Запорожье.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 31 января—1 февраля 1986 года в Запорожье в манеже «Запорожсталь».

Мужчины

Женщины

См. также 
 Кубок СССР по лёгкой атлетике в помещении 1986
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1986
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1986

Примечания

Литература 
 
 Панорама спортивного года 1986 / Сост. В. М. Андрианов — М.: Физкультура и спорт, 1987. С. 258—260.

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Январь 1986 года
Февраль 1986 года
Спорт в России в 1986 году
Спорт на Украине в 1986 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Запорожье
1986 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1986 году
1986 год в лёгкой атлетике